Алексей Гончаренко:
 Гончаренко, Алексей Алексеевич (род. 1980) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 Гончаренко, Алексей Дмитриевич (род. 1955) — российский художник, монументалист.